Bregowo – gmina w Bułgarii, w obwodzie Widyń
 Bregowo – miasto w Bułgarii, w obwodzie Widyń
 Bregowo – wieś w Bułgarii, obwodzie Kyrdżali